Ра́йва — власна назва.

Топоніми

Райва (Каштелу-де-Пайва)
 Райва, Педоріду і Параїзу

Особи 
 Райва — прізвище.